

Fisica 
Pressione
Pressione acustica o sonora
Pressione atmosferica
Pressione critica
Pressione di vapore
Pressione di vapore saturo
Pressione dinamica
Pressione elettrostatica
Pressione idrostatica
Pressione media effettiva
Pressione osmotica
Pressione totale e parziale in un miscuglio di gas

Medicina 
Pressione arteriosa
Pressione venosa
Pressione del sangue (o pressione sanguigna)

Altro 
Pressione politica
Pressione psicologica
Pressione fiscale

Altri progetti